Rambong (Meureudu), een bestuurslaag in Indonesië
Rambong (Kota Bahagia), een bestuurslaag in Indonesië
Rambong (Setia), een bestuurslaag in Indonesië
Rambong (Mutiara Timur), een bestuurslaag in Indonesië
Rambong (Bubon), een bestuurslaag in Indonesië
Rambong (Woyla Timur), een bestuurslaag in Indonesië